Nereïden ( oder , Einzahl  oder  „die Nereïde“; ) sind in der griechischen Mythologie die 50 Töchter des Nereus und der Doris. Bei Platon hingegen taucht als Anzahl 100 auf, mit der Einschränkung, dass die Anzahl als vermutet bezeichnet wird.

Nereïden sind Nymphen des Meeres, die Schiffbrüchige beschützen und Seeleute mit Spielen unterhalten. Sie wohnen in Höhlen am Grund des Meeres und sind Begleiterinnen des Gottes Poseidon. Auf vielen altgriechischen Darstellungen reiten die Nereïden auf dem Rücken von Delfinen oder Hippokampen.

Nereïdenkataloge, also Aufzählungen der Namen der Töchter des Nereus, finden sich in der Bibliotheke des Apollodor, in der Theogonie des Hesiod, in Homers Ilias und bei Hyginus.

Die Namen der Nereïden sind sprechende Namen. Bei Homer werden ihnen dabei eher bloße Eigenschaften des Meeres zugeschrieben, so heißt z. B. Glauke „die Blaue“, während Hesiod den Namen der Nereïden Eigenschaften und Dinge zuschreibt, die sich die Menschen vom Meer erhofften, so ist z. B. Eudora „die gute Schenkerin“.

Namen der Nereïden

Siehe auch 
 Nereidenmonument von Xanthos

Einzelnachweise

Literatur 
 
 Fritz Fischer: Nereiden und Okeaniden in Hesiods Theogonie. O. Jung, Halle an der Saale 1934.

Weblinks 

 ca. 600 Photos von Darstellungen der Nereiden und anderer Meergottheiten in der Kunst, in der Warburg Institute Iconographic Database.

!
Meeresgottheit
Gruppe von Gottheiten
Poseidon